Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Tippmix Budapest Grand Prix) van 2003 vond plaats van 14 tot en met 20 april 2003 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Martina Müller strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Kroatische Iva Majoli won haar openingspartij, maar moest voor de tweede ronde verstek laten gaan.

Het tweede reekshoofd, Magüi Serna uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Australische Alicia Molik in drie sets. Serna wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Boedapest op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2003. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Catherine Barclay en Émilie Loit had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Barclay speelde samen met Ruxandra Dragomir-Ilie – zij verloren meteen hun openingspartij.

Het als eerste geplaatste duo Petra Mandula en Olena Tatarkova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Conchita Martínez Granados en Tetjana Perebyjnis in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Hongaarse Mandula had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met een andere partner; de Oekraïense Tatarkova twee.

De Nederlandse Kristie Boogert en Magüi Serna (Spanje) waren het tweede reekshoofd – de eerste ronde was voor hen het eindstation.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Boedapest 2003
Boedapest